Osoby o tym nazwisku:
 Arnošt Hofbauer – czeski malarz i grafik
 Gert Hofbauer – austriacki trębacz i dyrygent
 Klemens Maria Hofbauer – katolicki duchowny
 Marian Hofbauer – polski podoficer
 Matthias Hofbauer – szwajcarski unihokeista